

Річки:
 Бережниця — притока Дністра, Львівська область, Івано-Франківська область
 Бережниця — притока Черемошу, Чернівецька область
 Бережниця — притока Чорного Черемошу, Івано-Франківська область
 Бережниця — притока Лімниці, Івано-Франківська область

Села:
 Бережниця — Волинська область, Маневицький район
 Бережниця — Івано-Франківська область, Верховинський район
 Бережниця — Івано-Франківська область, Калуський район
 Бережниця — Львівська область, Самбірський район
 Бережниця — Львівська область, Стрийський район, Жидачівська міська громада
 Бережниця — Львівська область, Стрийський район, Стрийська міська громада
 Бережниця — Рівненська область, Сарненський район
 Бережниця — Чернівецька область, Вижницький район
Інше:
 Бережниця (заповідне урочище) — Івано-Франківська область

Бережниця — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), тепер у Польщі, Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Городло.